Варе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Тулузи, 25 км на південний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 140 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 302,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Варер на сайті французького Національного інституту географії

 Варер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот